Плака́т ( от  — объявление, афиша, от plaquer — налепить, приклеивать), или постер ( — плакат) — разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-компактном виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и другого характера. Лист плаката содержит броское изображение и броский заголовок или призыв. В современном дизайне плакат воспринимается как «сведённое в чёткую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий». Данная формула отражает определённый уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации.

К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью.

Как правило, плакаты печатаются на бумаге, реже на ткани. Для создания плакатного макета могут быть использованы такие техники как: линогравюра (гравюра на линолеуме), ксилография (на дереве) и другие техники гравирования. На этапе зарождения и расцвета ведущей техникой печати плаката являлась литография (гравюра на камне), реже автотипия (в плакатах, использующих фотомонтаж). В середине XX века офсетная (фотомеханическая) печать вытеснила литографию в плакате. В конце XX — начале XXI века с появлением относительно дешёвых цифровых принтеров получила распространение цифровая печать плакатов.

История 
Считается, что плакат возник в результате эволюции от шрифтовых театральных афиш и объявлений, на которых всё большее место занимали орнамент и фигурные изображения в Западной Европе во второй половине XIX века. В большинстве плакатов этого времени в основном используется большое количество орнаментально-декоративных композиций (стиль модерн), за исключением работ французского художника А.Тулуз-Лотрека. В течение этого времени наблюдается постепенный переход от книжно-журнальной графики в стиле модерн и натуралистически-картинного стиля к стилю станковой картины.

До второй половины XIX века плакатом называли иногда крупные гравюры, выполнявшие агитационную роль (например, «летучие листки» периода Крестьянской войны и Реформации в Германии (XVI век) (их также относят к жанру лубка)).

Рост популярности плаката связан с увеличением общественно-политической и культурной жизни (развитие зрелищных учреждений, увеличение количества промышленных и художественных выставок, с появлением митингов и манифестаций). Тогда плакаты создавались вручную или методом литографии.

Современный плакат обычно является воспроизведением полиграфическим способом единичного изображения.

Представители жанра плаката второй половины XIX века: Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрек, Т. Стейнлен, Э. Грассе и А. Муха (Франция) (считается, что в работах Тулуз-Лотрека впервые проявились специфические черты плаката: обобщённость форм, гротескность, кадрированность изображения, использование силуэта, приём яркого цветового пятна); О. Бёрдсли, Ф. Брэнгвин (Великобритания); У. Брэдли, Э. Пенфилд (США); О. Фишер (Германия).

В начале XX века для рекламных плакатов становится явной тенденция к предметному, конкретному, изображению рекламируемого объекта. Пионерами в этом стали художники Германии: , Ю. Клингер, Л. Хольвайн. С 1920-х годов тенденция распространилась на другие страны. Одним из классиков жанра, ярко выразившим стилистические особенности плаката (динамика композиции, метафоричность образа, условность цвета, обобщение форм) является французский художник А. М. Кассандр.

К рекламным плакатам относятся плакаты: торговой рекламы (продукты питания, одежда, мебель, бытовая техника, услуги), издательской рекламы (газеты, журналы, книги, альманахи подписные издания), банковско-финансовой рекламы (лотереи, вклады, займы, акции), туристической рекламы (города, курорты, достопримечательности различных регионов), зрелищной рекламы (кино, театр, балет, опера, эстрада, концерты, выставки, музеи и прочие развлекательные мероприятия).

Отдельное место в ряду плакатов зрелищной рекламы занимают плакаты, рекламирующие фильмы (киноплакаты). Эта разновидность появилась благодаря развитию кинематографа. Первоначально киноплакаты создавались на основе отображения отдельных кадров фильма. С развитием кинематографа как искусства в плакат добавилась образность, стремление показать психологию взаимоотношений главных героев, передать жанр, тематику, атмосферу фильма и пр. Одними из самых знаменитых киноплакатистов мира являются советские художники-конструктивисты Владимир и Георгий Стенберги, работавшие в 1920-е годы. Они создали около 300 киноплакатов к различным фильмам немого кино.

С 1920—1930-х годов плакат стал популярным средством пропаганды техники безопасности в промышленности и строительстве.

В отдельную тематическую разновидность плаката выделяется политический плакат, появившийся в начале XX века и получивший большое распространение в годы Первой мировой войны. Плакатисты этого в Западной Европе: французский художник Т. Стейнлен, немецкие художники Ю. Стейнлен и К. Кольвиц.

Во время Первой мировой войны (1914—1918 гг.) большое распространение получил агитационный плакат. Он использовался для агитации призыва в армию, подписку на военные займы, помощь раненым и т. п. Стилистика этой разновидности плаката оказала влияние на последующее развитие жанра. Представители, работавшие в этом жанре: А. Лит (Великобритания), Ж. Февр (Франция). Для политического плаката 1920—1930-х гг. характерна проникнутость революционным пафосом. К представителям этого направления относятся такие художники, как Р. Береннь, М. Биро, Б. Уиц (Венгрия).

В России до 1917 года политический плакат был слабо развит и носил лубочный характер. Большое развитие русский политический плакат получил во время Гражданской войны. В дальнейшем политический плакат в СССР был распространён как ни в одной стране мира, нося чуть ли не индустриальный характер и отражая текущую линию политики партии. Плакаты выпускались массово и регулярно вплоть до Перестройки конца 1980-х. Во всех республиках существовали целые издательства и отделы в издательствах, творческие объединения, специализирующиеся на выпуске политических плакатов. Политические плакаты печатались очень большими тиражами (100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000 экз.). Крупнейшие представители русского и советского политического плаката: В. Маяковский, Д. Моор, В. Дени, А. Апсит, М. Черемных, А. Родченко, А. Лавинский, П. Соколов-Скаля, Г. Клуцис, А. Кокорекин, Н. Ватолина, В. Говорков, Н. Долгоруков, В. Корецкий, В. Иванов и другие.

1939—1945 г. г. — появляются выборные плакаты компартий и антифашистские плакаты, а после окончания Второй мировой войны — появляются плакаты в защиту мира. Представители: Г. Пехштейн, Джон Хартфилд (Германия); П. Пикассо (Франция); Л. Мендес (Мексика); Т. Трепковский (Польша).

В 1920—1970 годах в стилистику плаката активно входит живопись, графика и фотоискусство. Представители, работавшие в жанре фотомонтажного плаката: Дж. Хартфилд и советский художник Г. Г. Клуцис.

26 октября 1993 года в Гонконге отпечатан самый большой в мире плакат (его площадь составила 21 936 м²).

С 2004 года проводится художественная акция монстрация, участники которой шествуют по городу с самодельными плакатами.

Большое влияние на стилистическую эволюцию плаката оказало развитие средств массовой информации и полиграфии.

Ознакомиться с плакатами, гравюрами, репродукциями, открытками начала эпохи и современности можно в Российской государственной библиотеке. Фонд РГБ насчитывает порядка 1,5 млн экземпляров.

См. также 
 Советские плакаты
 Советские плакаты времён Великой Отечественной войны

Примечания

Литература

Ссылки 
Громов Н. Н. Плакат — зеркало жизни.